Теннисный гран-при Лиона 2009 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Лион, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 26 октября по 1 ноября.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Жо-Вильфрид Тсонга (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Теннисный гран-при Лиона

 Мировой Тур ATP 2009 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Теннис
Октябрь 2009 года
Ноябрь 2009 года
2009